Alan Shearer (1970), Engelse voetballer
 Bobby Shearer (1931-2006), Schotse voetballer
 Harry Shearer (1943), Amerikaanse acteur
 Hugh Shearer (1923-2004), Jamaicaanse politicus
 Norma Shearer (1902-1983), Canadese actrice

Achternaam